Als Korpuskel (lat. corpusculum ‚Körperchen‘) bezeichnet man:
 in der Physik, im Gegensatz zur Welle, kleinste Masseteilchen, siehe Teilchen
 in der Medizin die korpuskulären Elemente des Blutes, wie die Blutkörperchen, siehe Blut #Zelluläre Bestandteile
in der Anatomie Corpusculum renis, die Nierenkörperchen
in der Geometrie den Grundbaustein eines impulsübertragenden Raumnetzes, siehe Korpuskelgeometrie

Siehe auch: Korpuskeltheorie, Monade, Korpuskularismus